Катерининський Шанець, Орлянська слобода - шанець Молдавського гусарського полку, що був розбудований на місці запорозького містечка Орлик Бугогардівської паланки. 
Згодом Катериниський шанець перейменований на Ольвіополь.

Бузьке козацьке військо
Історія Первомайська Миколаївської області
Молдавський полк
Бугогардівська паланка